Loučka può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Loučka, comune del distretto di Olomouc, nell'omonima regione
Loučka, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín
Loučka, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione

Disambiguazioni correlate
Dlouhá Loučka